

Persone 
 Alain Sarde – produttore cinematografico francese
 Cliff Sarde – compositore e polistrumentista statunitense
 Philippe Sarde – compositore francese

Pagine correlate 
 Sarda

Altri progetti